Мир или сокращение МИР могут означать:

Общие значения 
 Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве
 Земной шар, Земля и её обитатели:''
 Мир (Земля); планета Земля; страны мира;
 мировое сообщество;
 светский мир — мир светских людей, мирян; антоним клира;
 внутренний мир — структурно организованное содержание человеческой психики (субъективный мир);
 виртуальный мир.
 Мир — нередко упоминание любой планеты. Используется как синоним слова планета.
 Мир (отсутствие войны).
 Сельская община (устар.): община, сельское общество.
 Мир, созданный Богом (Божий; религ.):
 ; загробный мир (иной, лучший, потусторонний);
 Духовный мир — в христианстве единение человека с Богом. В каббале духовный мир — определённый уровень скрытия Творца: чем выше духовный мир, тем меньше скрытие.

Топоним 
 Мир — месторождение алмазов, открытое в 1955 году, Якутия, Россия.
 Мир — название знаменитой ешивы, изначально расположенной в местечке Мир в Российской империи (ныне Белоруссия), а после Второй мировой войны воссозданной в Нью-Йорке и Иерусалиме.
 Мир — искусственный архипелаг в Дубае, ОАЭ.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Мир — агрогородок в Барановичском районе Брестской области.
 Мир — городской посёлок в Кореличском районе Гродненской области.

Иран
 Мир — село в остане Альборз.

Казахстан
 Мир — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.

Россия
 Мир — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Мир — село в Альменевском районе Курганской области.
 Мир — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Станции транспорта 
 Мир — станция Свердловской железной дороги, расположенная в городе Нижней Туре.
 «Мир» — первоначальное название станции «Алексеевская» Московского метрополитена (с 1958 по 1966 год).
 Мир — станция канатной дороги около горы Эльбрус на Кавказе на высоте 3500 м над уровнем моря.

Кинотеатры 
 «Мир» — кинотеатр в Барнауле.
 «Мир» — кинотеатр в Нижнем Новгороде.
 «Мир» — кинотеатр в Виннице.
 «Мир» — кинотеатр в Казани.
 «Мир» — кинотеатр в Кропоткине.
 «Мир» — кинотеатр в Магнитогорске.
 «Мир» — кинотеатр в Минске.
 «Мир» — кинотеатр в Мозыре.
 «Мир» — кинотеатр в Москве.
 «Мир» — кинотеатр в Саратове.
 «Мир» — кинотеатр в Твери.
 «Мир» — кинотеатр в Уфе.

Персоналии 
 Мир — грузинский царь, отбивший в 736—737 году в Анакопии осаду 60-тысячного арабского войска под предводительством Мурвана-ибн-Мухаммеда.
 Мир, Латиф (1916—?) — пакистанский хоккеист на траве.
 Мир, Андрес (род. 1987) — испанский хоккеист на траве.
 Мир, Изабелль (род. 1949) — французская горнолыжница.
 Мир, Надежда (род. 1970) — казахстанская спортсменка (пауэрлифтинг).
 Мир, Фрэнк (род. 1979) — американский боец смешанного стиля.
 Мир, Жоан — мотогонщик, чемпион мира в серии МотоГП-2020. Первую победу в карьере одержал в гонке, в которой и стал чемпионом.

В технике 
 «Мир» — советская и российская орбитальная станция.
 Мир (модуль орбитальной станции «Мир») — её базовый модуль.
 Мир-2
 МИР — серия советских ЭВМ — см. МИР-1, МИР-2.
 «Мир» — объединённая энергосистема европейских стран — членов СЭВ.
 «Мир» — советские и российские глубоководные обитаемые аппараты, впервые в истории совершившие погружение на Северном полюсе.
 «Мир» — учебный трёхмачтовый фрегат.
 «Мир» — семейство советских фотографических объективов.
 «Мир» — дальномерный фотоаппарат, упрощённый вариант «Зоркого-4».
 «Мир» — марка холодильников, выпускаемых на ПО «Завод имени Серго» (POZIS) в г. Зеленодольске.
 «Мир» — название радиоприёмников: ламповых завода ВЭФ (с 1952 г.) и транзисторного Минского радиозавода (1962 г.)
 МИР (Малый исследовательский реактор) — исследовательский ядреный реактор на площадке НИИАР.
 «Мир» — галера Балтийского флота Российской империи 1743 года постройки, участник Семилетней войны 1756—1763 годов.
 «Мир» — галера Балтийского флота Российской империи 1757 года постройки, участник Семилетней войны 1756—1763 годов.

Компании 
 «Мир» — российская сеть магазинов бытовой электроники.
 «Мир» — межгосударственная телерадиокомпания, действующая на территории СНГ.
 «Мир» — советское и российское издательство научно-технической литературы.
 «Мир» — российское научно-производственное объединение, занимающееся производством измерительных приборов и электротехнического оборудования.
 «Мир» — белорусская музыкально-информационная радиостанция.

Другое 
 Мир — почётный титул и звание во множестве мусульманских стран, производное от арабского «эмир».
 Мир — карта Таро.
 «Мир» — комедия древнегреческого комедиографа Аристофана.
 «Мир» — мини-альбом группы Atlantida Project.
 «Мир» — пятый студийный альбом группы Lumen.
 «Мир» — украинский футбольный клуб.
 «Мир» — российская национальная платёжная система.
 «МИР 19» — противовирусное средство.

Сокращения 
 мир. — мирный или мировой.
 МИР — код аэропорта города Мирный, Республика Саха (Якутия).
 МИР — материаловедческий исследовательский реактор, см. Ядерный реактор.
 МИР — Международный институт по радиоэкологии, МГЭУ.
 МИР — Международный институт рекламы.
 МИР — Международный институт рынка.
 МИР — Левое революционное движение (Чили) ().
 МИР — Закрытое акционерное общество Метроинжреконструкция.
 МИР — Министерство информационного развития Молдовы в 2005—2009 годах.

См. также 

 Миро (значения)
 Мир Божий (значения) | Мир искусства | Мир тесен (значения)
 Духовный мир | Невидимый мир (значения) | Новый мир (значения) | Параллельный мир (значения) | Православный мир (значения) | Реальный мир (значения) | Русский мир (значения)
 Война и мир (значения) | Мирный
 Mir
 Объективный мир